Euler-féle szám
Euler–Mascheroni-állandó